Mitschke ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Mitschke (1847–1905), deutscher Reichsgerichtsrat

 August von Mitschke-Collande (1810–1877), preußischer Landrat und Politiker
 Constantin von Mitschke-Collande (1884–1956), deutscher Maler, Holzschneider und Lithograf
 Fedor Mitschke (* 1952), deutscher Physiker 
 Friedrich Wilhelm Mitschke (1789–1839), deutscher Theologe
 Gerhard Mitschke (* 1948), Landtagsabgeordneter (CDU)
 Helmut Mitschke († 2013), deutscher Lithograph
 Herbert A. Mitschke (* 1954), deutscher Musiker und Komponist 
 Jelena Mitschke (* 1978), deutsche Schauspielerin
 Manfred Mitschke (1929–2015), deutscher Ingenieur

 Thomas von Mitschke-Collande (* 1950), deutscher Unternehmensberater und Kommunalpolitiker
 Verena von Mitschke-Collande (* 1949), deutsche Erbin, Multimillionärin und Firmeneignerin
 Wolfgang Mitschke (* 1957), deutscher Jazzmusiker

Siehe auch:
 Mischke
 Mitschke-Collande, schlesisches Adelsgeschlecht
 Mitzschke